O IS Open de Tênis é um torneio tênis em piso de saibro, que faz parte da série ATP Challenger Tour, realizado desde 2012 em São Paulo (cidade), no Brasil.

Edições

Simples

Duplas

Ligações externas
Site oficial